SSR est l'abréviation de : 
 SRG SSR, la société nationale suisse de radio-télévision
  Sir Seewoosagur Ramgoolam, ancien premier ministre et "père de l'indépendance" de l'île Maurice
 Secondary Surveillance RADAR ou radar secondaire, dispositif de contrôle aérien.
 Sexe sans risque
 Sous-sections réunies du Conseil d'État (France)
 Les soins de suite et de réadaptation, dans le milieu médical.
 Smearing, Shifting and Removing, méthode utilisée en physique des particules pour corriger l'énergie des jets simulés par la méthode Monte-Carlo. 
 Simple Sequence Repeats, séries simples de répétitions en tandem d'ADN aussi appelées Microsatellite
 Section Scientifique de Réserve, unité fictive dans Captain America créée pendant la  mondiale visant à créer une armée de super soldats.
 Server Side Rendering, en développement informatique
 SSR Reisen
  Schweizerischer Seniorenrat : le Conseil suisse des aînés

SSR est le nom :
 d'un modèle de la marque automobile américaine Chevrolet, la Chevrolet SSR

SSR est le code AITA de l'aéroport de Sara au Vanuatu.